Negrete, apellido español, puede referirse a:

Toponimia:
 Negrete, comuna de Chile ubicada en la VII Región del Biobío;
 Lo Negrete, antiguo arrabal chileno, absorbido por el crecimiento metropolitano de Santiago, se ubica en la actual comuna de Conchalí;
 Vista Hermosa de Negrete, cabecera municipal ubicada en Michoacán , México;
 Sierra del Negrete, en Utiel, Valencia, España; 
 Playa Negrete, se ubica en las cercanías de Cartagena, Región de Murcia, España;

Personajes:
 David Negrete, militar mexicano que luchó en la Revolución Mexicana, padre de Jorge Negrete;
 Miguel Negrete, militar español que organizó la heroica resistencia de Ciudadela(Menorca) frente al asalto turco de 1558. Capturado por los turcos fue llevado a Constantinopla, de donde fue rescatado posteriormente. 
 Francisco Negrete, seleccionado olímpico mexicano de bobsleigh;
 Francisco Javier Negrete, capitán general español que mantuvo una actitud pasiva durante la ocupación de Madrid por las tropas napoleónicas y el levantamiento del 2 de mayo de 1812;
 Javier Negrete, escritor español contemporáneo, autor de literatura fantástica basada en temas de la mitología griega;
 Jorge Negrete, famoso actor cinematográfico, cantante e ídolo de masas mexicano;
 José (Pepe) Negrete, pianista mexicano, miembro fundador de la banda a go-go Los Locos del Ritmo;
 Matt Negrete, productor de la serie animada estadounidense Jake Long: El dragón occidental (American Dragon: Jake Long para España);
 Manuel Negrete, futbolista mexicano de los Pumas de la UNAM y seleccionado en los años 1980s;
 Miguel Negrete, militar mexicano que luchó durante las invasiones francesas del siglo XIX, antepasado de Jorge Negrete;
 Miguel Díaz Negrete, arquitecto español;
 Pedro Celestino Negrete, presidente provisional de México en 1824;
 Rafa Negrete, historietista español;
 Santiago Negrete, ministro de Gracia y Justicia de Isabel II de España;
 Vitor Negrete, montañista brasileño;
 Claudia Negrete, periodista de deportes mexicana;

 Negrete es el apodo de Renato Rocha, bajista del grupo brasileño Legião Urbana;

Otros:
 Parlamento de Negrete (1726), junta de discusión diplomática, realizada en la actual comuna de Negrete, Chile, entre los representantes oficiales españoles y los caciques del pueblo mapuche.
 Parlamento de Negrete (1771);
 Parlamento de Negrete (1793);
 Parlamento de Negrete (1803).